Tadahiko Taira
  Yuki Takahashi
  Gábor Talmácsi
  Makoto Tamada
  Roberto Tamburini
  Omobono Tenni
  Nicolás Terol
  Arturo Tizón
  Aalt Toersen
  Ricardo Tormo
  Imre Toth
  Mateo Túnez

T